

Miejscowości o ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Lniska – część wsi Celiny Szlacheckie w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Stanin
 Lniska – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Żukowo
 Lniska – część wsi Żukowo w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Żukowo